Beatus ist der Name folgender Personen:

 Beatus, legendärer Schweizer Eremit
 Beatus von Vendôme (3. Jh.), französischer Heiliger
 Beatus von Amiens (6. Jh.), französischer Heiliger
 Beatus von Trier (6./7. Jh.), Trierer Priester
 Beatus von Passau († 753/754), Bischof von Passau
 Beatus von Honau, Abt von Honau bei Straßburg
 Beatus von Liébana († nach 798), spanischer Heiliger
 Beatus (Mitdoge) († 811), venezianischer Mitdoge
 Beatus Rhenanus (1485–1547), deutscher Humanist
 Beatus Rhenanus, Pseudonym von Theodor Birt (1852–1933), deutscher Philologe
 Beatus a Porta (1530–1590), Bischof von Chur

Beatus ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Beatus (1580–um 1632), deutscher Buchdrucker, Korrektor und Übersetzer 
 Johann Beatus († nach 1577), Theologe, siehe Johannes Saliger
 Romanus Beatus († 1600), deutscher Buchdrucker und Buchhändler 

Beatus steht ferner für:
 Beatus (Buchmalerei), illustrierte nordspanische Handschriften

Siehe auch:
 Beat (Vorname)
 Beatuskirche